Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1972 (offiziell: 1972 Asian Championship for Women), die vierte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 18. und 26. November 1972 in Taipeh, Taiwan statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Südkoreas, die ungeschlagen zum dritten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In einer Vorrunde spielten alle Mannschaften zunächst in einer Gruppenphase die Teilnehmer für das Halbfinale aus. Jede Mannschaft gegen die jeweils anderen genau einmal, so dass jede Mannschaft vier Spiele absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die vier punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein, wobei der Gruppenerste gegen die Gruppenvierten und der Gruppenzweite gegen den Gruppendritten antrat.

Ergebnisse

Vorrunde

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1972 Asian Championship for Women ()

Frauen #1972
Sportveranstaltung in Taipeh
Basketballveranstaltung 1972
Asienmeisterschaft der Damen 1972
Frauenbasketballwettbewerb